Това е списък на държавите по консумация на алкохол, измерен в литри чист алкохол на глава от населението през посочената година според последните данни на Световната здравна организация.

Източник 
Световна здравна организация

Списъци на страни